Witte Dame (gebouw);
 Witte Dame (wijk);
 de dame van de witspeler bij het schaken.